Christina Vasak est une diplomate française.

Elle est, du  au , ambassadrice de France en Albanie

Décorations 
  Elle a été promue officier par décret du . Elle était chevalier du 18 mars 2003.

Notes et références

Liens externes 
 

Diplomate française
Ambassadeur de France en Albanie
Officier de l'ordre national du Mérite